A 30 596-os számú közút egy egészen rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelye, Miskolc közigazgatási területén; az M30-as autópálya és a 3-as főút találkozásánál kiépített csomópontrendszerhez tartozó utak egyike.

Az M30-as és 3-as főút kereszteződésénél aránylag bonyolult rendszerét alakították ki az átkötő utaknak, de készült egy olyan út is, amelyen a 3-asról az M30-asra közvetlenül is rá lehet hajtani, az említett csomópontot kikerülve, attól kissé délre. Az az út a 30 593-as számozást viseli és a Nyékládháza felől érkező forgalmat vezeti rá egyirányú útként a sztrádára. Első néhány méterének megtétele után torkollik bele a 30 596-os út, melynek csak annyi a funkciója, hogy a Miskolc belvárosa felől érkező forgalmat vezeti a 3-astól a 30 593-asig. 

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 30 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30596
30596
30596